The Wrong Flat – cortometraggio del 1914 diretto da Harry Lambert
The Wrong Flat – cortometraggio del 1918 prodotto dalla Jester Comedy Company